dzik (Sus scrofa) – ssak parzystokopytny
 Dzik – ciągnik jednoosiowy
 Dzik – herb szlachecki
 Dzik – okręty polskiej Marynarki Wojennej
 Dzik – postać literacka, eponim powieści Karola Bunscha Dzikowy skarb
 Dzik – potok górski, dopływ Ścinawki, w Sudetach Środkowych, w Górach Sowich, w woj. dolnośląskim
 Dzik – potok, dopływ Wolarza
 Dzik – samochód pancerny
 Dzik – skała w Skamieniałym Mieście w Ciężkowicach

Zobacz też 
 dzik erymantejski – zwierzę mitologiczne
 dzik kalidoński – zwierzę mitologiczne
 batalion Dzik – oddział walczący w powstaniu warszawskim
 Jerzy Dzik – polski paleontolog
 Dziki